Água Boa (Mato Grosso)
 Água Boa (Minas Gerais)

Zobacz też